

Stany Zjednoczone 
 Upland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Upland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Upland – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Upland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Upland (ang. Upland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide

Inne 
 Upland – norweska grupa muzyczna wykonująca IDM
 Upland – pasmo górskie w Hesji

Zobacz też 
 Willingen (Upland)